Maschinenhalle steht für:

 eine Halle zur Aufstellung von Maschinen, siehe Maschinenhalle (Gebäudekomplex)

Bauwerke:
 die spätere Luitpoldhalle in Nürnberg, siehe Reichsparteitagsgelände #Luitpoldhalle
 ein Ensemble aus drei Ausstellungspavillons aus Stahl und Glas, anlässlich der Weltausstellungen in Paris errichtet, siehe Maschinenhalle Paris

siehe auch:
 ein historisches Gebäude zur Aufstellung von Maschinen, siehe Maschinenhaus